Narodowe Siłe Zbrojne, Poolse verzetorganisatie
 Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen
 Nanking Safety Zone
 de ISO 639-3-code voor Nisenan (taal)
 Navigators Studentenvereniging Zwolle een christelijke studentenvereniging uit Zwolle